ARA Comodoro Rivadavia es el nombre de los siguientes buques argentinos:
 ARA Comodoro Rivadavia (1937), hidrográfico de 1928, ARA San Juan de 1928 a 1937, luego ARA Madryn de 1942 a 1967.
 ARA Comodoro Rivadavia (Q-11), hidrográfico de 1974.
Comodoro Rivadavia, ARA